Gotica je lahko:

 gotica (gotska pisava, gotska minuskula) - pisava, ki so jo uporabljali za zapis (predvsem) nemščine do začetka 20. stoletja
 gotska abeceda - pisava s katero so pisali staro gotščino  

Opozorilo: družina računalniških naborov črk (fontov) z imenom Gothic (Century Gothic, Franklin Gothic, itd) nima neposredne zveze s pisavo gotico, pa tudi ne z gotiko kot umetnostno zgodovinskim slogom.